Теколапа има више значења:

 Теколапа (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Теколапа (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Теколапа (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Теколапа (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Теколапа (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Теколапа (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику